Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2005 były pierwszymi ME w tej kategorii. Rozegrane zostały w dniach 10 – 22 października 2005 w mieście Andora w Andorze. W Mistrzostwach uczestniczyło 23 reprezentacje z całej Europy (w tym z Polski). Drużyny podzielono na 4 grupy: A, B, C i D.

Reprezentacje

Wyniki

Schemat

Klasyfikacja końcowa

Finał

Mały finał

Półfinały

Ćwierćfinały 

2005 w curlingu
2005
Curling w Andorze
Sport w Andorze (miasto)
2005 w Andorze